Långholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långholm, Björneborg, Satakunta Finland, 
 Långholm, Tövsala, Egentliga Finland, 
 Långholm, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Långholm (vid Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Långholm (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Långholm, Houtskär, Åboland, 
 Långholm och Östra Långholm, Houtskär, Åboland, 
 Långholm (vid Galtby, Korpo), Åboland, 
 Långholm (vid Vattkast, Korpo), Åboland, 
 Långholm (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Långholm, Nagu, Åboland, 
 Långholm och Träskholm, Nagu, Åboland, 
 Långholm (vid Kårlax, Pargas), Åboland, 
 Långholm (vid Lemlax, Pargas), Åboland, 
 Långholm (vid Sorpo, Pargas), Åboland, 
 Långholm (vid Kaxskäla, Kimitoön), Åboland, 
 Långholmen (öster om Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Långholm, Esbo, Nyland,

Åland 

 Långholm (Vårdö, Åland), 
 Långholm, del av Överö, 
 Långholm (vid Hummersö, Föglö, Åland), 
 Långholm, del av Gripö,

Se även
Långholmen (olika betydelser)
Lånholm
Lågholm

Robotskapade Finlandförgreningar